Josephine Charlotte Stephanie Ingeborg Elisabeth Maria-Josepha Margaretha Astrid (Brussel, 11 oktober 1927 – Fischbach (Luxemburg), 10 januari 2005), prinses van België, hertogin van Nassau, prinses van Bourbon-Parma, was de echtgenote van groothertog Jean van Luxemburg (1921-2019). Zij was het oudste kind van de Belgische koning Leopold III en koningin Astrid. Zij had twee jongere broers, de latere Belgische koningen Boudewijn en Albert II en ze was de halfzus van prins Alexander en de prinsessen Marie-Christine en Marie Esmeralda (uit het huwelijk van haar vader met Lilian Baels).

Zij groeide op in het buiten Brussel gelegen kasteel van Stuyvenberg. In 1935 kwam haar negenentwintigjarige moeder om bij een auto-ongeval in het Zwitserse Küssnacht am Rigi.
Ze kreeg voornamelijk privéonderwijs. In 1944 werd ze samen met haar vader in Duitsland onder huisarrest geplaatst.

In 1953 trouwde ze met Jean van Luxemburg. Zij waren via hun (over)grootmoeders (Maria Anna van Bragança, moeder van groothertogin Charlotte van Luxemburg en Maria José van Bragança, moeder van koningin Elisabeth van België) verwant. In 1964 besteeg het paar de Luxemburgse troon. Zij hield zich vooral bezig met sociale problemen en de kunsten. Ze kregen vijf kinderen:
 Marie Astrid (1954)
 Henri (1955)
 Jean (1957)
 Margaretha (1957)
 Guillaume (1963)

Op 7 oktober 2000 deed groothertog Jean troonsafstand ten voordele van hun oudste zoon, Henri. Josephine Charlotte overleed op 10 januari 2005 in het kasteel Fischbach en werd op 15 januari gecremeerd. Haar as werd bijgezet in de kathedraal van Luxemburg.

Voorouders

Huis Saksen-Coburg en Gotha (België)
Prins van België
Partner van de groothertog van Luxemburg